Русская песня может означать:
 Русская песня — традиционные песни (музыкальный фольклор) русского народа.
 Русская песня — романс, сформировавшийся на волне веяний романтизма в первой половине XIX века.
 «Русская песня» (осн. 1975) — российский музыкальный коллектив народной песни.
 «Русская песня» — московский театр, основанный в 1994 году.
 «Русская песня» — стихотворение раннего Лермонтова (1830).

См. также 
 Русская музыка